Acanthocephalus (dier), geslacht van haakwormen
 Acanthocephalus (plant), geslacht uit de composietenfamilie